Biesbrouck ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Biesbrouck (* 1986), belgische Badmintonspielerin
 Louis Biesbrouck (1921–2005), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Biesbroeck